Приз Спортсмен года в Бельгии вручается с 1967 года. В 1975 году появился приз Спортсменка года. Чаще других побеждали дзюдоистка Ингрид Бергманс (8), теннисистка Ким Клейстерс (8) и велогонщик Эдди Меркс (6). Кроме спортсменов года на праздничном вечере награждают команду, надежду, и паралимпийца года.

Победители

Примечания 

Бельгия
Награды, появившиеся в 1967 году
Спорт в Бельгии
Появились в 1967 году в Бельгии